Siorartarfik bezeichnet:
 Siorartarfik (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Siorartarfik (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Siorartarfik (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland